Лиха́нов — фамилия. Известные носители:
 Лиханов, Альберт Анатольевич (1935—2021) — советский, затем российский детский и юношеский писатель, общественный деятель.
 Лиханов, Василий Алексеевич (1905—1978) — работник добывающей промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Лиханов, Дмитрий Альбертович (род. 1959) — российский журналист и прозаик, сын Альберта Лиханова.
 Лиханов, Дмитрий Анатольевич (род. 1979) — российский спортсмен.
 Лиханов, Игорь Дмитриевич (1953—2021) — врач, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края (с апреля 2016 года).